Сале́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Административный центр кантона Салер. Округ коммуны — Морьяк.

Код INSEE коммуны — 15219.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 85 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 25 км к северу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 364 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 199 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 149 были экономически активными, 50 — неактивными (показатель активности — 74,9 %, в 1999 году было 73,6 %). Из 149 активных работали 136 человек (78 мужчин и 58 женщин), безработных было 13 (4 мужчин и 9 женщин). Среди 50 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

Города-побратимы 
  Холлокё (Венгрия)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь